Дмитрів — село в Україні, в Радехівському районі Львівської области.

Дми́трів — українське прізвище. Відомі носії:

 Дмитрів Ігор Федорович (1983—2014) — учасник та захисник Євромайдану, Герой України.
 Дмитрів Михайло Андрійович (* 1950) — український скульптор і дизайнер. Член НСХУ.
 Дмитрів Нестор (1863—1925) — український письменник, новинар, громадський діяч, священик.
 Дмитрів Святослав Сергійович (1992—2015) — старший солдат, Збройні сили України, учасник російсько-української війни.
 Дмитрів Сергій Володимирович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Дмитров (значення)
 Дмитре

Примітки 

Прізвища на -ів